Das Wort Mailbox (vom Englischen für „Briefkasten“) steht für:
 Mailbox (Computer), ein Verfahren zur Kommunikation per DFÜ und Internet
 Mail-Postfach zu einem Benutzerkonto
 Ordner in dem ankommende E-Mails gespeichert werden, siehe E-Mail
 Voice-Mailbox, ein netzinterner Anrufbeantworter in festen und mobilen Telefonnetzen, oft mit zusätzlichen Funktionen, siehe Anrufbeantworter#Voice-Mailbox
 Mailbox (App), eine 2013 eingeführte Software zum Organisieren von E-Mails auf Smartphones
 mailbox.org, ein kostenpflichtiger E-Mail-Anbieter

Siehe auch